

Personen 
Corinne Kruger, Nederlands beeldend kunstenares
Diane Kruger (1976), Duits actrice
Dolf Kruger (1923), Nederlands fotograaf
Frantz Kruger (1975), Zuid-Afrikaans discuswerper
Helen Barbara Kruger (1913-2006), Amerikaans modeontwerpster
Jbe' Kruger (1986), Zuid-Afrikaans golfer
Jimmy Kruger (1917-1987), Zuid-Afrikaans minister
Jo Kruger (1914-1983), Nederlands architect
Leo Kruger (1979), Zuid-Afrikaans professioneel worstelaar
Paul Kruger (1825-1904), Zuid-Afrikaans president
Stefan Kruger (musicus) (1965), Nederlands drummer en componist
Stefan Kruger (tennisser) (1966), Zuid-Afrikaans tennisser

Overige 
Nationaal park Kruger, Zuid-Afrikaans wildpark (vernoemd naar president Paul Kruger)

Zie ook 
Krüger (doorverwijspagina)
Krueger (doorverwijspagina)